Multiskærm kan henvise til:

 Multi-screen video, videoindhold, der omdannes til flere formater
 Multi-screen biograf eller multiplex (biograf)
 Multi Screen Media, nu Sony Pictures Networks India, en indisk medievirksomhed

Se også 

 Split screen (flertydig)
 Dual Screen (flertydig)
 Multiskærm, flere fysiske skærme
 Multitouch, teknologi, der gør det muligt for en overflade at genkende mere end ét kontaktpunkt
 Videovæg
 Multi-image, ved hjælp af 35 mm dias